Pânfilo de Cesareia — mártir do  e mentor de Eusébio
 Pânfilo de Alexandria — gramático grego do  e pertencente à escola de Aristarco da Samotrácia
 Pânfilo — personagem da mitologia grega
 Panfilo Nuvolone — pintor do barroco italiano
 Pánfilo de Narváez — navegador espanhol

Desambiguações de antropônimos